democratici – plurale di democratico
Democratici (Brasile) – partito politico brasiliano
Democratici (Groenlandia) – partito politico groenlandese
I Democratici – partito politico italiano

Pagine correlate 
Partito Democratico